Treća hrvatska nogometna liga – Sjever 2011./12.

Treću hrvatsku nogometnu ligu – Sjever u sezoni 2011./2012. čine klubovi s područja pet županija – Međimurske, Varaždinske, Koprivničko-križevačke, Bjelovarsko-bilogorske i Virovitičko-podravske. 
 

Iz lige ispadaju posljednje plasirani NK Polet i pretposljednje plasirani NK Papuk, umjesto njih dolaze pobjednici kvalifikacija u kojima igraju prvaci Prvih županijskih liga.

Izvori 
 HNS – Sjever 

2011./2012. Sjever
3-sjever